Candemil (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante, Portugal
Candemil (Vila Nova de Cerveira) — freguesia no concelho de Vila Nova de Cerveira, Portugal

Desambiguações de topônimos